

W Polsce 
 Konkatedra św. Aleksandra w Suwałkach
 Kościół św. Aleksandra w Warszawie

Na świecie 
 Kościół konkatedralny pw. św. Aleksandra w Kijowie

Zobacz też 
 parafia św. Aleksandra
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego

!